Voici la liste des planètes mineures numérotées de 326001 à 327000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 326001 à 327000

326001-326100

326101-326200

326201-326300

326301-326400

326401-326500

326501-326600

326601-326700

326701-326800

326801-326900

326901-327000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000